

Geografia
 Schüller – comune della Renania-Palatinato, in Germania

Persone
 Alexander Schüller – bobbista tedesco
 Heidi Schüller – ex lunghista e ostacolista tedesca
 Lea Schüller – calciatrice tedesca
 Rasmus Schüller – calciatore finlandese

Pagine correlate
 Schuller